Jack Haley est un nom qui peut désigner les personnes suivantes :
 un acteur américain (1898-1979) ;
 un joueur et entraîneur de basketball américain (1964-2015) ;
 un producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain (1933-2001) ;
 un acteur américain (1961-).